

События

Римская Республика 

 Консулы: Квинт Сервилий Цепион (патриций) и Гай Атилий Серран (плебей); проконсул: Гай Биллиен (в Азии); плебейский трибун: Квинт Муций Сцевола; монетный триумвир: Гай Сульпиций.
 Закон Сервилия Цепиона, передающий контроль над судами от всадников сенаторам.
 Армия консула Цепиона наносит поражение вольскам-тектосагам в Галлии и захватывает их столицу Толосу. При этом разрушен и разграблен храм Аполлона Кельтского, сокровища храма бесследно исчезли. Позднее в их присвоении обвиняли Цепиона.
 Гай Марий продолжает военную кампанию против Югурты и Бокха в Нумидии.
 Квинт Цецилий Метелл отмечает триумф в Риме и получает титул «Нумидийского».

Азия 
 Разделение Усуни на три независимых княжества.
 Первое посольство китайцев прибывает к Митридату II царю Парфии. Начало регулярных контактов между двумя государствами.

Родились 
 3 января — Марк Туллий Цицерон (ум. 43 до н. э.), древнеримский политик и философ, блестящий оратор;
 29 сентября — Гней Помпей Великий (ум. 48 до н. э.), римский военачальник и трёхкратный консул Республики;
 106, ок. — Сервий Сульпиций Руф (ум. 43 до н. э.), римский консул и известный юрист.

Скончались 
 Вэй Цин — военачальник династии Хань.

См. также

Примечания